Sandro Brügger, né le  à Fribourg en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 

Sandro Brügger est originaire de Guin, dans le canton de Fribourg. Il est formé à Fribourg-Gottéron.

Statistiques 

|2007-2008||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||31||7||9||16||14||13||2||0||2||4
|-
|||||2||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||37||14||21||35||12||10||6||5||11||10
|-
|HC Bulle/La Gruyère||||6||1||2||3||0||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||HC Fribourg-Gottéron U20||Juniors Élites A||35||25||18||43||12||8||9||7||16||2
|-
|rowspan="2"|2011-2012||HC Fribourg-Gottéron||LNA||38||1||2||3||6||9||0||1||1||0
|-
|HC La Chaux-de-Fonds||LNB||7||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Fribourg-Gottéron||LNA||33||6||7||13||10||5||0||1||1||0
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA||30||2||1||3||6||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||42||2||2||4||8||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||HC Red Ice||LNB||32||3||5||8||26||10||2||2||4||16
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||5||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||HC Red Ice||LNB||34 || 8 || 4 || 12 || 16 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2017-2018||Hockey Club Bâle||SRL|| 31 || 8 || 15 || 23 || 16 ||3 ||3 ||3 ||6 || 0 
|-
| 2018-2019 || HC Viège || LNB || 30 ||5  ||5 ||10 || 4 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || CP Berne || LNA || -||- ||- || -|| - || 12 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || HC Viège || LNB || 28 ||2  ||6 ||8 || 12 ||  -||- ||- || -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Viège || LNB || 36 || 12 || 9 || 21 || 32 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en novembre 1991
Naissance à Fribourg (Suisse)
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif fribourgeois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Viège
Joueur du CP Berne